Martinetti est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Avanti Martinetti (1904-1970), coureur cycliste italien
 David Martinetti (né en 1970), spécialiste suisse de la lutte gréco-romaine ;
 Étienne Martinetti (1940-2002), lutteur suisse spécialisé en lutte libre olympique ;
 Jimmy Martinetti (né en 1946), lutteur suisse ;
 León Martinetti (1926-1999, ancien joueur argentin de basket-ball ;
 Nella Martinetti (1946-2011, autrice-compositrice, actrice et chanteuse suisse ;

Divers 
 Martinetti, un jeu de dés.

Patronyme italien